

Cinema 
 L'americano (The Americano) – film del 1916 diretto da John Emerson
 L'americano (The Americano) – film del 1955 diretto da William Castle
 Yankee o L'americano – film di Tinto Brass del 1966

Letteratura 
 L'americano (The American) – romanzo di Henry James del 1877

Musica 
 L'americano – intermezzo di Niccolò Piccinni del 1772